Az 577-es jelzésű elővárosi autóbusz Budapest, Kőbánya-Kispest és Vecsés, Erzsébet tér között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti. A járaton nagyrészt Credo Econell 12 típusú autóbusz közlekedik, de néha előfordulhat Volvo 8500-as típusú autóbusz is. A járatra a köznyelvben gyakran hivatkoznak "vecsési lassú járat"-ként.

Története

Megállóhelyei 

! colspan=2|Perc (↓)
! Megállóhely
! colspan=2|Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0
!rowspan=2|
| Budapest, Kőbánya-Kispestvégállomás
!rowspan=2|
|32
|align=left| (KöKi Terminál) (Kőbánya-Kispest)
|-
|5|| Budapest, Felsőcsatári út||26
|align=left| 
|-
|8||0|| Budapest, Fedezék utcavonalközi végállomás||21||23
|align=left|
|-
|11||3|| Budapest, Szarvas csárda tér||18||20
|align=left|
|-
|15||6|| Budapest, Béke tér||15||17
|align=left|
|-
|19||10|| ||11||13
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budapest–Vecsés közigazgatási határa
|-
|21||12|| Vecsés, Logisztikai központ||9||11
|align=left|
|-
|22||13|| Vecsés, Előd utca||8||10
|align=left|
|-
|24||15|| Vecsés, Halmy József tér||6||8
|align=left|
|-
|26||17|| Vecsés, Besztercei utca||4||6
|align=left|
|-
|28||19|| Vecsés, Széchenyi utca||2||4
|align=left|
|-
|30||21|| Vecsés, sportpályavonalközi induló végállomás||0||2
|align=left|
|-
|31||22|| Vecsés, Kinizsi utca
!rowspan=2|
|1
|align=left|
|-
|32||24|| Vecsés, Erzsébet térvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Vecsés autóbuszvonalai
Budapest környéki autóbuszvonalak
Budapest X. kerületének közlekedése
Budapest XVIII. kerületének közlekedése
Budapest XIX. kerületének közlekedése